Кнессет 12-го созыва () — состав кнессета (парламента Израиля), срок полномочий которого продолжался с 21 ноября 1988 по 12 июля 1992 года (3 года и 8 месяцев). На выборах 1 ноября 1988 года в кнессет были избраны 15 фракций, насчитывавших от 40 («Ликуд») до 1 (две фракции) мандата. Спикером кнессета был избран депутат от «Ликуда» Дов Шилянский. После неудачной попытки сформировать узкую коалицию из правых и религиозных партий, лидер «Ликуда» Ицхак Шамир снова, как и в предыдущем составе кнессета, сформировал с блоком «Маарах» правительство национального единства. Эта коалиция распалась весной 1990 года в результате попытки лидера «Маараха» Шимпна Переса в свою очередь создать узкое правительство из левых и религиозных партий. В итоге в следующие два года у власти находился праворелигиозный кабинет Шамира.

В период деятельности кнессета 12-го созыва были приняты Основные законы о свободе предпринимательства и о достоинстве и свободе человека, утверждена новая версия Основного закона о правительстве, предусматривавшая прямые выборы премьер-министра. Кнессетом было утверждено открытие Второго управления телевидения и радиовещания, в результате чего началась диверсификация вещательных средств массовой информации в стране. Активизировавшийся после войны в Персидском заливе арабо-израильский мирный процесс привёл в конечном итоге к выходу из правительства правых партий и досрочным выборам в кнессет 13-го созыва.

Результаты выборов 
Выборы в кнессет 12-го созыва состоялись 1 ноября 1988 года. Процентный барьер составлял 1 %. В выборах приняли участие более 2,283 миллиона человек (из 2,894 миллиона зарегистрированных избирателей), и «вес» одного мандата составил 18 563 голоса.

По итогам выборов в кнессет 12-го созыва прошли 15 избирательных списков, численность которых составляла от 40 («Ликуд») до одного депутата (Прогрессивный список за мир и Демократическая арабская партия). Кроме «Ликуда» и блока «Маарах», состав ни одной фракции в новом созыве не превышал шести человек. Оба ведущих партнёра по правительству национального единства — «Ликуд» и «Маарах», — шли на выборы с диаметрально противоположными идеями в области внешней политики и безопасности и получили меньшую поддержку, чем в 1984 году: число депутатов от «Маараха» упало на 5 человек, от «Ликуда» — на одного. Еврейские религиозные партии, в кнессете 11-го созыва представленные 12 депутатами, сумели в новый состав провести 18; расширилось также представительство правых нерелигиозных партий, несмотря на недопуск к участию в выборах радикального движения «Ках».

Состав фракций 
В общей сложности в кнессете работали 129 депутатов. За время работы кнессета 12-го созыва из состава фракции «Ликуд» вышли пять депутатов, сформировавших новую группу под названием «Партия за продвижение идеи сионизма». Впоследствии название фракции было изменено, и она стала называться Новой либеральной партией; двое депутатов из её состава вернулись в «Ликуд» к моменту роспуска кнессета. К этому же времени фракции «Рац», МАПАМ и «Шинуй» объединилиись в блок «Мерец» на базе общего подхода к мирному процессу, вопросам прав человека и отделения религии от государства. Кроме того, по ходу работы кнессета 12-го созыва три депутата от разных партий образовали одномандатные фракции. Таким образом, если к началу работы кнессета в нём было 15 фракций, то к концу их стало 17.

Ключевые события 
 21 ноября 1988 года — первое заседание нового созыва. Спикером кнессета избран Дов Шилянский («Ликуд»).
 22 декабря 1988 года — приведено к присяге правительство национального единства во главе с Ицхаком Шамиром. В отличие от предыдущего созыва кнессета, у «Ликуда» была возможность создать узкую правящую коалицию из правых и ультрарелигиозных партий. Однако по настоянию президента Хаима Герцога Шамир принял решение о приглашении в коалицию блока «Маарах» и создании правительства национального единства.
 10 января 1989 года — в кнессете выступает председатель Европейского парламента лорд Пламб.
 20 и 29 марта 1989 года — приняты закон о государственном бюджете и дополнительный закон о бюджете в размере 6,9 млрд и 52 млрд шекелей соответственно.
 8 января 1990 года — принят закон о государственном бюджете в размере 4,375 млрд шекелей.
 15 марта 1990 года — за инициированный блоком «Маарах» вотум недоверия правительству проголосовали 60 депутатов, против — 55.
 19 марта 1990 года — обсуждение законопроекта о прямых выборах премьер-министра Израиля.
 29 марта 1990 года — принят дополнительный закон о бюджете в размере 62,6 млрд шекелей.
 11 апреля 1990 года — попытка Шимона Переса представить кнессету новое правительство заканчивается неудачей ввиду отсутствия поддержки большинства депутатов.
 11 июня 1990 года — утверждено 24-е правительство Израиля во главе с Ицхаком Шамиром.
 2 августа 1990 года — принят дополнительный закон о бюджете в размере 1,9 млрд шекелей.
 20 июня 1990 года — обсуждение предложения о диалоге между Израилем и ООП.
 19 марта 1991 года — принят закон о предотвращении насилия в семье.
 21 марта 1991 года — утвержден закон о государственном бюджете на сумму 66,5 миллиардов шекелей.
 6 мая 1991 года — обсуждение отношений между Израилем и США. Обсуждение было вызвано отказом США от предоставления финансовых гарантий Израилю в случае, если не будут прекращены инвестиции в развитие поселений на Западном берегу Иордана и в секторе Газа.
 11 июня 1991 года — рассматривается общественное требование об изменении системы правления в Израиле.
 29 октября 1991 года — в кнессете выступает председатель Европейского парламента Энрике Барон Креспо.
 4 ноября 1991 года — обсуждение будущего Голанских высот.
 2 января 1992 года — принят закон о государственном бюджете в размере 107,1 млрд шекелей
 13 января 1992 года — попытка вотума недоверия правительству в связи с уровнем бедности в Израиле. Согласно опубликованному отчёту, ниже черты бедности в Израиле проживают около полумиллиона граждан.
 21 января 1992 года — обсуждение инициативы по приватизации государственных больниц.
 4 февраля 1992 года — обсуждение трёх решений Верховного суда Израиля за декабрь 1991 года, по словам депутата Уриэля Лина, создающих «опасный перелом во взаимоотношениях кнессета и Верховного суда».
 17 марта 1992 года — принят Основной закон о достоинстве и свободе человека.
 23 июня 1992 года — выборы в кнессет 13-го созыва.

Законодательство 
Во время работы кнессета 12-го созыва по инициативе депутатов от «Ликуда», «Аводы», «Шинуя» и «Цомета» были внесены поправки в Основной закон о правительстве, предусматривавшие проведение прямых выборов премьер-министра Израиля. Кроме того, было установлено, что отставка премьер-министра возможна только в случае, если за неё проголосует не менее чем 61 депутат кнессета. Изменения были направлены на укрепление положения премьер-министра и правительства в целом. Были также внесены изменения в Основной закон о кнессете и закон о выборах, призванные уменьшить возможность внутрипартийных расколов и переходов из одной фракции в другую. Закон о партиях, принятый в 1992 году, вводил регуляцию их статуса, требуя наличия регистрации, центрального руководящего органа и отдельного от него контрольного органа и запрещая партиям экономическую и предпринимательскую деятельность.

В годы работы кнессета 12-го созыва были также приняты два новых Основных закона, касающиеся прав человека в Израиле: о свободе предпринимательства и о достоинстве и свободе человека. Сферы социальной защиты касались законы о предотвращеии насилия в семье (1991) и о неполных семьях (1992). Ещё одним важным решением кнессета в 1990 году было учреждено Второе управление телевидения и радиовещания. Вслед за этим последовала диверсификация вещательных СМИ Израиля: начал работу Второй общегосударственный канал, стали возникать компании кабельного телевидения.

Срок работы кнессета 12-го созыва был ознаменован многочисленными обращениями в Высший суд справедливости с требованиями отмены принимаемых законов, в том числе со стороны депутатов кнессета. В результате в самом кнессете состоялось обсуждение тенденций так называемого «судебного активизма».

Примечания

Ссылки 
 
 
 

12